Назарьино — название населённых пунктов в России:

 Назарьино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Назарьино — упразднённая 11 февраля 1982 года деревня Утушкинского сельсовета в Старорусском районе Новгородской области.
 Назарьино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.